Alesón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Alesón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alesón är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Alesón. Runt Alesón är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nájera,  km väster om Alesón. Trakten runt Alesón består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i La Rioja, Spanien